18100 Lebreton asteroide della fascia principale

Persone 

 Jules Lebreton – gesuita francese
 Paul Lebréton – tennista francese